Пало Чино има више значења:

 Пало Чино, Ел Верхел (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Чино (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Чино (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Чино (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику